Pennock désigne :

 Pennock (Minnesota)
 Pennock Island, Alaska

Homonymie de localités aux États-Unis